Аллан Дэвид Блум (; 14 сентября 1930, Индианаполис, штат Индиана — 7 октября 1992, Чикаго, штат Иллинойс) — американский философ, политолог. Доктор, профессор Чикагского университета. Книга, принёсшая ему известность — «The Closing of the American Mind» (1987).

Родился в еврейской семье. Профессиональное образование получил в Чикагском университете (бакалавр, доктор).
Также обучался во Франции в Высшей нормальной школе в Париже в 1953—1955 годах и в 1957 году в Германии.

После возвращения в США в 1955 году преподавал в альма-матер, c 1960 года — в Йельском университете, c 1963 года — в Корнеллском университете, который покинул в знак протеста, c 1970 года профессор политологии в Университете Торонто. В 1979 году вновь вернулся в Чикагский университет.

Умер от СПИДа.

Послужил прототипом главного героя книги Сола Беллоу «Ravelstein» (2000).

Примечания

Ссылки 
 О книге Аллана Блума «The Closing of the American Mind» , 

Выпускники Чикагского университета
Профессора Чикагского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Корнеллского университета
Преподаватели Торонтского университета
Доктора философии
Философы США
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Награждённые Национальной гуманитарной медалью США